Władysław Dziewulski (astronom) (1878–1962)
 Władysław Dziewulski (historyk) (1904–1981)